Faniel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eyob Faniel (* 1992), italienischer Leichtathlet
 Anouk Purnelle-Faniel (* 1995), kanadische Freestyle-Skierin